Георгій Атанасов (1933) — болгарський політик. Очолював уряд країни у 1986–1990 роках.
 Джон Вінсент Атанасов (1903—1995) — американський фізик, математик та інженер-електрик болгарського походження, творець першого в світі електронного цифрового комп'ютера.
 Атанасов Іван Ілліч (1902—1937) — український радянський державний діяч.
 Микулаш Атанасов (1930—2005) — чеський борець греко-римського стилю, бронзовий олімпійський медаліст.
 Атанасов Петро Калушев (1922—1975) — болгарський літературознавець і перекладач.
 Рашко Атанасов (1885—1945) — болгарський військовий діяч у часи царя Бориса ІІІ.
 Яні Атанасов (1999) — північномакедонський футболіст, захисник .

Див. також 
 3546 Атанасов — Астероїд головного поясу, названий на честь Джона Вінсента Атанасова.

Багатозначні терміни